Regia Nave Roma: nave da battaglia della seconda guerra mondiale.
 Rari Nantes Roma: società pallanuotistica di Roma (in attività).
 Rari Nantes Roma (1891): società pallanuotistica di Roma (disciolta).